William Zapata puede referirse a:

 William Zapata Castrillón (1975-), futbolista (centrocampista) colombiano - apodado Toro; o
 William Zapata Brand (1988-), futbolista (delantero) colombiano - apodado Torito.